Глубочепы — исторический район в западной части Праги, входит в состав административного района Прага 5.
 Глубочепы — классицистный архитектурный памятник в одноименном районе Праги.